Per trattato di Aquisgrana o pace di Aquisgrana si possono intendere cinque trattati di pace:
 trattato di Aquisgrana dell'812 – permise il riconoscimento dell'impero carolingio da parte di Carlo Magno
 trattato di Aquisgrana del 1668 – mise fine alla guerra di devoluzione
 trattato di Aquisgrana del 1748 – mise fine alla guerra di successione austriaca
 trattato di Aquisgrana del 1815 – mise fine all'occupazione del territorio francese da parte delle potenze della Santa alleanza
trattato di Aquisgrana del 2019 – trattato di cooperazione Franco-tedesca